Die U-20-Weltmeisterschaft 2023 (offiziell FIFA U-20 World Cup 2023) soll in Indonesien stattfinden. Es handelt sich um die 23. Ausgabe der FIFA U-20-Weltmeisterschaft. Es ist das erste FIFA-Turnier in Indonesien und die zweite U-20-Weltmeisterschaft in Südostasien (nach Malaysia 1997). Es ist zugleich das erste FIFA-Turnier in der Region seit der Futsal-Weltmeisterschaft 2012 in Thailand. Indonesien sollte eigentlich bereits zwei Jahre zuvor die U-20-Weltmeisterschaft 2021 austragen, aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier im Dezember 2020 abgesagt und Indonesien stattdessen mit der Austragung der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 beauftragt.

Indonesien bleibt, nach der Massenpanik im Kanjuruhan-Stadion Anfang Oktober 2022 mit mindestens 135 Toten, Austragungsort der WM. Dies gab FIFA-Chef Gianni Infantino am 18. Oktober, nach einem Treffen mit Staatspräsident Joko Widodo, bekannt.

Auswahl des Gastgeber 
Für die Austragung des Turniers im Jahr 2021 hatten sich ursprünglich fünf Kandidaten bzw. Austragungsteams beworben, von denen aber nur zwei Nationen ihre Bewerbung bis zum Ende aufrechterhielten. Am 24. Oktober 2019 wurde Indonesien nach der FIFA-Ratssitzung in Shanghai als Gastgeber bekannt gegeben. Aufgrund der Absage des Turniers durch die Covid-19-Pandemie, wurde für die Weltmeisterschaft 2023 kein neues Auswahlverfahren initiiert und Indonesien als Gastgeber festgelegt.

 
 
  (am 23. Oktober 2019 zurückgezogen)
  /  /  (am 4. September 2019 zurückgezogen)
  /  (am 27. August 2019 zurückgezogen)

Austragungsorte 
Für 2021 hatte der indonesische Fußballverband bereits 10 Stadien in 10 Städten in 7 Provinzen vorgeschlagen. Acht der Stadien liegen auf der Insel Java, eines auf Bali und eines auf Sumatra.

Qualifikation 
Für die Endrunde der U-20-Weltmeisterschaft werden sich 23 Mannschaften aus sechs Kontinenten qualifizieren. Hierzu dienen die kontinentalen U-19- und U-20-Meisterschaften. Gastgeber Indonesien ist automatisch für die Endrunde qualifiziert.

 Der asiatische Verband AFC stellt neben dem Gastgeber vier weitere Teilnehmer. Als Qualifikationsturnier für diese dient die U-20-Asienmeisterschaft, die vom 1. bis zum 18. März 2023 in Usbekistan stattfindet.
 Der afrikanische Verband CAF stellt vier Teilnehmer, die vom 18. Februar bis zum 12. März 2023 durch die U-20-Afrikameisterschaft in Ägypten ermittelt werden.
 Aus dem nord- und mittelamerikanischen Verband CONCACAF nehmen vier Mannschaften teil. Als Qualifikationsturnier dient die U-20-Meisterschaft, die vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2022 ausgetragen wird.
 Dem südamerikanischen Verband CONMEBOL stehen ebenfalls vier Startplätze zu. Die Teilnehmer der Endrunde werden über die U-20-Südamerikameisterschaft 2023 in Kolumbien ausgespielt.
 Der ozeanische Verband OFC erhält zwei Startplätze. Die Teilnehmer der Endrunde werden im Rahmen der U-20-Ozeanienmeisterschaft in Samoa im August 2022 ermittelt.
 Dem europäischen Verband UEFA stehen fünf Startplätze zu. Als Qualifikationsturnier dient die U-19-Europameisterschaft in der Slowakei, die vom 18. Juni bis zum 1. Juli 2022 ausgetragen wird.

Teilnehmer

Einzelnachweise 

2023
Fußballveranstaltung 2023
Fußball (Indonesien)
Sportveranstaltung in Indonesien